Woodsboro (Maryland)
Woodsboro (Texas)

Desambiguações de topônimos